
Премия Ньютона Лэйси Пирса по астрономии () — награда Американского астрономического общества, присуждается ежегодно молодым (в возрасте до 36 лет) астрономам за выдающиеся достижения в наблюдательной астрономии.

Лауреаты премии Ньютона Лэйси Пирса 

 1974: Келлог, Эдвин
 1975: 
 1976: 
 1977: Холл, Дональд
 1978: Моран, Джеймс
 1979: Харпер, Д.
 1980: Болдуин, Джек
 1981: Маргон, Брюс
 1982: 
 1983: Дресслер, Алан
 1984: Ааронсон, Марк, 
 1985: Крон, Ричард
 1986: Генцель, Райнхард
 1987: Уингет, Дональд
 1988: 
 1989: 
 1990: 
 1991: Либбрехт, Кеннет
 1992: Филиппенко, Алексей
 1993: Кроттс, Эрлин
 
 1995: Мак-Уильям, Эндрю
 1996: Страусс, Майкл
 1997: 
 1998: Гез, Андреа
 1999: Зарицки, Деннис
 2000: 
 2001: 
 2002: 
 2003: 
 2004: 
 2005: 
 2006: 
 
 2008: 
 2009: Блум, Джошуа
 2010: Трё, Томмазо
 2011: Бакос, Гаспар
 2012: 
 2013: Джесон Кейлрей
 2014: Закамская, Надежда Леонидовна
 2015: 
 2016: 
 2017: Evan Kirby
 2018: Caitlin Casey
 2019: Daniel R. Weisz
 2020: 
 2021: Courtney Dressing

Комментарии

Примечания

Ссылки 
 Newton Lacy Pierce prize 
Награды в области  астрономии
Награды Американского астрономического общества
Списки лауреатов премий
Награды по алфавиту
Награды, появившиеся в 1974 году